Süan-wu může být:

 Černá želva severu (, pchin-jinem Xuán​wǔ, doslova „temný válečník“) – jedno ze čtyř nebeských zvířat, taoistický bůh;
 Süan-wu (Nanking) (, pchin-jinem Xuánwǔ qū) – městský obvod v Nankingu;
 Süan-wu-chu (, pchin-jinem Xuánwǔ hú) – jezero v nankingském městském obvodu Süan-wu.

 Süan-wu (Peking) (, pchin-jinem Xuānwǔ qū) – městský obvod v Pekingu;
 Süan-wu-ti (, pchin-jinem Xuānwǔdì, 483–515, vládl od 499) – císař říše Severní Wej.